Le tournoi de tennis de Long Beach est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 19 au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Long Beach
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1972
Long Beach
Tennis aux États-Unis en 1972
1972 en Californie
Tennis en janvier 1972